Комарихинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шипуновском районе Алтайского края России. Административный центр — село Комариха.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Алтайского края от 2 декабря 2003 года № 64-ЗС «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района».

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1081 человек, в том числе 539 мужчин и 542 женщины

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Комариха.

Примечания 

Муниципальные образования Шипуновского района
Сельские поселения Алтайского края